Дмитрий Васильевич Попов (род.1 мая 1978) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, защитник.

Карьера 
Воспитанник хабаровского хоккея с мячом. Первый тренер — Андрей Юрьевич Тюрин.

С 1996 года выступал за «СКА-Нефтяник», завершив в нём игровую карьеру в 2014 году. В составе команды дважды побеждал в Кубке России (2002, 2004).

В играх чемпионата России провел 447 игр, забил 258 мячей и сделал 61 голевую передачу. В 146 кубковых играх забил 80 мячей и сделал 23 голевые передачи.

Выступал за сборную России с 2002 по 2005, 2007 годах, бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года.

В составе второй сборной России принимал участие в Международном турнире на призы Правительства России (2002) и Кубке губернатора Московской области (2003)

Получив приглашение в сборную Казахстана, выступил в её составе на чемпионате мира 2013 года, где стал бронзовым призёром турнира.

В 2014 году вошёл в тренерский штаб фарм-клуба «СКА-Нефтяника».

Достижения 
Клубные
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004/05 
 Обладатель Кубка России: 2001/02, 2003/04 
 Финалист Кубка России: 2002/03 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2005 
 Серебряый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1998, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1997
 Чемпион России среди юниоров: 1996

В сборной России
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2004 
 Обладатель Суперкубка Европы: 2005 (осень) 
 Серебряый призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2002 (в составе второй сборной России) 
 Серебряый призёр Кубка губернатора Московской области: 2003 (в составе второй сборной России) 

В сборной Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2013

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (4): 2002, 2004, 2005, 2006

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание:  Статистика голевых передач ведётся с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 22 команд
  1.Сибсельмаш        = 25 мячей 12.Кузбасс              = 12
  2-3.Саяны           = 20       13.Металлург Бр         = 12
  2-3.Енисей          = 20       14-15.Уральский трубник = 10
  4-5.СКА-Забайкалец  = 18(1)    14-15.Динамо М          = 10
  4-5.Родина          = 18       16.Лесохимик            =  5
  6.Старт             = 16       17-19.Юность Ом         =  4
  7-9.Байкал-Энергия  = 15       17-19.Водник            =  4
  7-9.СКА-Свердловск  = 15       17-19.Зоркий            =  4
  7-9.Динамо-Казань   = 15       20-21.Локомотив Ор      =  3
 10.Маяк              = 14       20-21.Мурман            =  3
 11.Волга             = 13       22.Строитель С          =  2

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 121 игре
по 2 мяча забивал в 49 играх 
по 3 мяча забивал в 9 играх 
по 4 мяча забивал в 3 играх 
Свои 258 мячей забросил в 182 играх, в 265 играх мячей не забивал.

В международных турнирах

В сборной России 
 

Итого: 12 матчей / 0 мячей;   7 побед, 0 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль  на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»